Beurer Bach ist ein Gewässername:

 Beurer Bach (Bruderbach), linker Zufluss des Bruderbachs (zur Kleinen Dhron) bei Beuren (Hochwald), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Beurerbach, rechter Zufluss der Windach bei Obermühlhausen, Markt Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern

Siehe auch:
 Beuerbach
 Beurener Bach